Гюбнер ():
 Гюбнер, Иоганн (1668—1731) — педагог и писатель, автор труда «Kurze Fragen aus der alten u. neuen Geographie»;
 Гюбнер, Юлиус (1806—1882) — немецкий художник дюссельдорфской художественной школы.
 Гюбнерова, Мария ()
 Гюбнер, Эмиль (1834—19010 — немецкий филолог-классик и эпиграфист.
 Гюбнер, Юлиуш Самсонович ()

См. также 
 Хюбнер
 Гюбнерит